Хомофилија може да се односи на:

 Хомофилија (социологија), термин из социологије;
 Хомофилија (покрет), термин за хомосексуалност и ЛГБТ покрет.